Grand Quartier général est une abréviation militaire qui peut faire référence au : 

 Grand Quartier général (1914-1919), une structure de commandement française utilisée à l'occasion de la Première Guerre mondiale ;
 Grand Quartier général des armées alliées, créé en  pour coordonner l'action des armées alliées sur le front ouest ;
 Grand Quartier général français (1939-1940), une structure de commandement des forces terrestres françaises, mise en place le 28 août 1939, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale ;
 Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (en anglais  ou ), le centre de commandement militaire des forces de l'OTAN en Europe.